NGC 7002 (другие обозначения — PGC 66009, ESO 235-43) — эллиптическая галактика (E1) в созвездии Индеец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Эллиптические галактики
7002
Индеец (созвездие)